Boucan peut désigner :
Un , un bruit assourdissant.
Un gril de bois utilisé par les Amérindiens pour le fumage des viandes et poissons, et par extension :
le lieu du boucanage des aliments apportés par les boucaniers ;
une petite cuisine non-mitoyenne du reste de la maison en créole réunionnais ;
de la viande séchée. On retrouve ce terme dans le dialecte des Caraïbes tandis que l'on parle de « boucané » à la Réunion ou au Québec ;
un habitant des Caraïbes dans l'argot portugais des  ;
 nom familièrement abrégé de Boucan Canot, une station balnéaire de La Réunion.
 En parler marseillais :
un boucan : un type à embrouilles, pas dégourdi, un boulet, un bolos ;
emboucaner : enfumer, embrouiller à dessein, tromper.

Musique  
 Boucan, une chanson de Maître Gims en duo avec Jul

Film 
 Boucan, film de Alan Nogues